Милчева може да се отнася за:
 Александрина Милчева (р. 1934), българска певица
 Мила Милчева (1934-2014), българска художничка